Związek Przyjaciół Panta Koina – tajna i nielegalna organizacja studencka o charakterze opozycyjnym
 Panta Koina – polska grupa punk-rockowa